Schurter ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Russi Schurter (* 1956), Schweizer Rechtsanwältin und Managerin
 Emil Schurter (1864–1921), Schweizer Jurist
 Nino Schurter (* 1986), Schweizer Mountainbiker

Schurter steht auch für:
 Schurter Holding AG, ein Schweizer Elektrotechnikhersteller